Rata Blanca puede referirse a:

 Rata Blanca, grupo de Heavy Metal y Hard Rock de Argentina.
 Rata Blanca, primer disco de la banda anterior.
 la rata blanca, artefacto pirotécnico detonante de fabricación artesanal en Perú.